Proculianus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Iulius Proculianus, römischer Suffektkonsul 179 n. Chr.
 Publius Nasellius Proclianus, römischer Centurio